Josef Zbořil (* 2. listopadu 1979, Prostějov) je český technický manažer v železničním průmyslu a bývalý olomoucký krajský předseda Strany svobodných občanů, zakladatel občanského hnutí KYBER-OBČANÉ a aktivista.

Profesní činnost 
Po dokončení studia oboru Energetické stroje a zařízení na Fakultě strojní na Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava v roce 2004 nastoupil jako konstruktér do DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov.

Při studiu oboru Dopravní prostředky a infrastruktura na Dopravní fakultě Jana Pernera na Univerzitě Pardubice v roce 2011 byl tématem jeho disertační práce Degradační proces železniční výhybky.

Politická kariéra 
Od února 2011 do ledna 2015 byl členem Strany svobodných občanů. Od června 2011 do dubna 2013 byl voleným členem republikového výboru a od dubna 2013 do ledna 2015 jako nevolený člen z pozice olomouckého krajského předsedy. V polouzavřených primárních volbách byl také zvolen:

 lídrem olomoucké krajské kandidátky v krajských volbách 2012;

 lídrem olomoucké krajské kandidátky ve sněmovních volbách 2013;

 kandidátem č. 11 republikové kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu 2014.

V lednu 2015 ukončil z časových a osobních důvodů své členství.

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1979
Narození 2. listopadu
Narození v Prostějově
Muži
Žijící lidé